International Country Club 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводились в городе Кунео, Италия 28 июня — 4 июля.

Первым номером посева в одиночном турнире стала  Сорана Кырстя (№ 55 в мире на тот момент).

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 International Country Club

 Цикл женских турниров ITF 2010

 Портал: Теннис

Италия
Теннис
Июнь 2010 года
Июль 2010 года
2010